Deutscher Merkur bezeichnet:

Der Teutsche Merkur, Literaturzeitschrift 
Der Neue Teutsche Merkur, siehe unter Der Teutsche Merkur
Deutscher Merkur. Organ für die katholische Reformbewegung im Auftrage der Comités zu Köln und München, siehe unter Franz Hirschwälder